В чемпионате СССР по футболу среди команд мастеров второй лиги 1981 года стартовало 157 коллективов, которые были разделены на девять территориальных зон.

Команды с Украины выступали в 5 зоне. В рамках первенства определялся чемпион республики, которым в этом году стал криворожский «Кривбасс».

Итоги первенства 
Турнир проводился с 4 апреля по 20 октября. Всего в 46 игровых турах было сыграно 560 поединков и забито 1104 гола (в среднем 2,18 за игру). Победитель первенства, криворожский «Кривбасс», так же стал обладателем приза «Рубиновый кубок», ежегодно вручаемый самой результативной команде.

Турнирная таблица

Матчи

Лучшие бомбардиры

Источники 
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Примечания

Ссылки 
 1981. Вторая лига, 5 зона